Wąż z rubinowym oczkiem – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Bogusław Polch. Pierwszą część przygód przedstawionych w tym zeszycie zawiera poprzedni komiks z tej serii zatytułowany Nocna wizyta. Kolejne części przygód zawierają komiksy z tej serii zatytułowane: Pogoń za lwem i Salto śmierci.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik, na prośbę miejscowego komendanta kapitana Kamińskiego, przyjeżdża do Jaworzyny, gdzie napadnięto na dom jubilera i skradziono znajdujące się w mieszkaniu kosztowności i pieniądze. Tymczasem w Szczecinie szef złodziejskiej szajki - "Kruk" już planuje kolejny skok. Ofiarą pada doktor Leśniewski, któremu szajka kradnie biżuterię przywiezioną z Japonii. Podczas oględzin miejsca przestępstwa, okazuje się, iż cała rozmowa przestępców w mieszkaniu lekarza nagrała się na jego automatyczny magnetofon przywieziony z Japonii. Kapitan Żbik dowiaduje się z meldunku o czwartym skoku.

Dodatki 

Umieszczone w pierwszych dwóch wydaniach. 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę przedstawiono autentyczną historię plutonowego MO z Haczowa Marcina Bieleca, który uratował jedenastoletniego chłopca od śmierci w płomieniach.  
 Na ostatniej stronie umieszczono zapowiedź następnego komiksu z serii i kronikę MO - rok 1944-47 z województwa suwalskiego.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1972 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1980 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2002 - "Muza"
 wydanie  IV 2008 - "Muza"
 wydanie  V 2017 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, B. Polch: Wąż z rubinowym oczkiem. Warszawa: Sport i Turystyka, 1980.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha